Флаг сельского поселения Кривцо́вское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Кривцовское Солнечногорского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4259.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Кривцовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух частей, разделённых волнистой линией по восходящей диагонали: зелёной (у древка) и белой, несущей орнамент в виде голубых струй и имеющей выступ в виде белой летящей чайки».

Обоснование символики 
Сельское поселение Кривцовское расположено на берегах Истринского водохранилища Подмосковья. Берега водохранилища очень извилистые, с многочисленными бухточками. Прекрасные леса, полные грибов и ягод, чистый воздух и красота этих мест привлекает сюда многочисленных туристов и рыбаков.

Территория поселения, состоящая из многих старинных сёл (Обухово, Меленки, Якиманское и др.) некогда славилась передовыми сельскохозяйственными предприятиями. Сегодня земли поселения — любимое место отдыха жителей Москвы и Подмосковья. Многочисленные садовые товарищества, коттеджные посёлки — являются украшением поселения. С их развитием и благоустройством связано будущее поселения.

Флаг поселения языком символов и аллегорий рассказывает о красоте этих мест и его природных особенностях. Волнистая линия деления флага — аллегория берегов Истринского водохранилища. Чайка, поднимающаяся с водной поверхности (символически изображённой серебряно-лазурными струями) и устремлённая вверх, символ неразрывности сил природы с жизнью поселения. Летящая чайка символизирует духовный подъём, энергию и созидание.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания